Mursili es el nombre de tres reyes hititas:

 Mursili I (1620-1590a.C.): Rey hitita del imperio antiguo. Conquistador de Babilonia. Murió asesinado.
 Mursili II (1321-1295a.C.): Rey hitita del imperio nuevo. Hijo de Suppiluliuma I y sucesor de Arnuwanda II.
 Mursili III (1272-1267a.C.): Rey hitita del imperio nuevo, llamado Urhi-Tesub. Fue derrocado por Hattusili III.